Büsching ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Friedrich Büsching (1724–1793), deutscher Geograph
 Christiana Büsching (1728–1777), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Büsching (* 1940), deutscher Ingenieurwissenschaftler Hydromechanik und Wasserbau

 Rainer Büsching (1943–2022), deutscher Kammersänger an der Semperoper Dresden

Büsching steht zudem für:
 Büsching (Mondkrater), benannt nach Anton Friedrich Büsching

Siehe auch:
 Busching